Кочанска река може да се отнася за:

 Кочанска река, река в България, десен приток на река Доспат, на която е разположено село Кочан;
 Кочанска река, река в Северна Македония, десен приток на река Брегалница, на която е разположен град Кочани.